Poljanka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Poljanka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Poljanka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Poljanka (Arbusynka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Poljanka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Poljanka (Korosten)

Siehe auch:
 Poljana
 Polanka